Cody Almond, född 24 juli 1989, är en kanadensisk-schweizisk professionell ishockeyspelare som spelar för Genève-Servette HC i Nationalliga A (NLA). Han har tidigare spelat i Minnesota Wild i National Hockey League (NHL), Houston Aeros i American Hockey League (AHL) och Kelowna Rockets i Western Hockey League (WHL).

Almond draftades i femte rundan i 2007 års draft av Minnesota Wild som 140:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Cody Almond, Wild – Stats – NHL.com
Cody Almond NHL Statistics | Hockey-Reference.com
Cody Almond hockey statistics and profile at hockeydb.com
Cody Almond – TSN.ca
Cody Almond – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Schweiziska ishockeyspelare
Spelare i Minnesota Wild
Spelare i Genève-Servette HC
Spelare i Houston Aeros (1994–2013)
Spelare i Kelowna Rockets
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Calgary
Födda 1989
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2007
Spelare valda av Minnesota Wild i NHL Entry Draft